Wheat ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Wheat (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Ken Wheat (* 1950), US-amerikanischer Drehbuchautor und Regisseur
 William H. Wheat (1879–1944), US-amerikanischer Politiker

Wheat steht für:
 Mount Wheat, Berg auf der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Wheatbelt